Кубок Колумбії з футболу 2022 — 22-й розіграш кубкового футбольного турніру у Колумбії. Титул володаря кубка вчетверте здобув «Мільйонаріос».

Календар

Перший раунд 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|9/23 лютого 2022

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|9/24 лютого 2022

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|10/23 лютого 2022

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|11/25 лютого 2022

|}

Другий раунд 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|2/18 березня 2022

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|3/15 березня 2022

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|4/16 березня 2022

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|4/17 березня 2022

|}

Третій раунд 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|30 березня/6 квітня 2022

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|30 березня/7 квітня 2022

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|30 березня/8 квітня 2022

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|31 березня/6 квітня 2022

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|31 березня/7 квітня 2022

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|1/8 квітня 2022

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|7/15 квітня 2022

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|20 квітня/11 травня 2022

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|20 квітня/12 травня 2022

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|21 квітня/12 травня 2022

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|21 квітня/13 травня 2022

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|22 квітня/12 травня 2022

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|28 липня/18 серпня 2022

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|29 липня/19 серпня 2022

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|25 серпня/8 вересня 2022

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|25 серпня/15 вересня 2022

|}

Фінал 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|29 вересня/3 листопада 2022

|}

Посилання 
 Кубок Колумбії на soccerway 

2022
Колумбія
2022 у колумбійському спорті